Miasta
 Saint-Michel (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Michel (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Michel (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Michel (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Michel (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Michel (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Michel (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Michel (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Saint-Michel (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
Stacje metra
 Saint-Michel – stacja metra w Montrealu
 Saint-Michel – stacja metra w Paryżu
Francja
 Le Mont-Saint-Michel, Manche
 Saint-Michel-Chef-Chef, Loara Atlantycka
 Saint-Michel-d’Aurance, Ardèche
 Saint-Michel-de-Bannières, Lot
 Saint-Michel-de-Boulogne, Ardèche
 Saint-Michel-de-Castelnau, Żyronda
 Saint-Michel-de-Chabrillanoux, Ardèche
 Saint-Michel-de-Chaillol, Alpy Wysokie
 Saint-Michel-de-Chavaignes, Sarthe
 Saint-Michel-de-Dèze, Lozère
 Saint-Michel-de-Double, Dordogne
 Saint-Michel-de-Feins, Mayenne
 Saint-Michel-de-Fronsac, Żyronda
 Saint-Michel-de-Lanès, Aude
 Saint-Michel-de-la-Pierre, Manche
 Saint-Michel-de-Lapujade, Żyronda
 Saint-Michel-de-la-Roë, Mayenne
 Saint-Michel-de-Livet, Calvados
 Saint-Michel-de-Llotes, Pireneje Wschodnie
 Saint-Michel-de-Maurienne, Sabaudia
 Saint-Michel-de-Montaigne, Dordogne
 Saint-Michel-de-Montjoie, Manche
 Saint-Michel-de-Plélan, Côtes-d’Armor
 Saint-Michel-de-Rieufret, Żyronda
 Saint-Michel-de-St-Geoirs, Isère
 Saint-Michel-des-Andaines, Orne
 Saint-Michel-d’Euzet, Gard
 Saint-Michel-de-Vax, Tarn
 Saint-Michel-de-Veisse, Creuse
 Saint-Michel-de-Villadeix, Dordogne
 Saint-Michel-de-Volangis, Cher
 Saint-Michel-d’Halescourt, Sekwana Nadmorska
 Saint-Michel-en-Beaumont, Isère
 Saint-Michel-en-Brenne, Indre
 Saint-Michel-en-Grève, Côtes-d’Armor
 Saint-Michel-en-l’Herm, Wandea
 Saint-Michel-Escalus, Landy
 Saint-Michel-et-Chanveaux, Maine i Loara
 Saint-Michel-Labadié, Tarn
 Saint-Michel-le-Cloucq, Vendée
 Saint-Michel-les-Portes, Isère
 Saint-Michel-l’Observatoire, Alpy Górnej Prowansji
 Saint-Michel-Loubéjou, Lot
 Saint-Michel-Mont-Mercure, Wandea
 Saint-Michel-sous-Bois, Pas-de-Calais
 Saint-Michel-sur-Loire, Indre i Loara
 Saint-Michel-sur-Meurthe, Wogezy
 Saint-Michel-sur-Orge, Essonne
 Saint-Michel-sur-Rhône, Loara
 Saint-Michel-sur-Savasse, Drôme
 Saint-Michel-sur-Ternoise, Pas-de-Calais
 Saint-Michel-Tubœuf, Orne
Kanada
 Saint-Michel-du-Squatec, Quebec